Карлштејн може бити:

 Карлштејн (Бероун), варошица у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Замак Карлштејн, замак у Чешкој Републици